Владимир Каминский:
 Каминский, Владимир Владимирович (род. 1950) — советский велогонщик, чемпион Олимпийских игр в Монреале (1976).
 Каминский, Владимир Дмитриевич (1952—2011) — советский и российский музыкант, кларнетист.